Химшиев — фамилия:

 Химшиев, Георгий Спиридонович — Георгиевский кавалер; полковник; 19 апреля 1878.
 Химшиев, Михаил Георгиевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 17 октября 1915.
 Химшиев, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8186; 26 ноября 1849.